Moqueta puede referirse a:
 Moqueta: revestimiento textil que recubre generalmente todo el suelo de una pieza, para resguardarlo o adornarla.
 Pista de tenis: superficie sintética utilizada para recubrir una cancha de tenis.